Јовица Михајловски (Битољ, 12. јун 1955) је југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те▲
|-
| 1955. || Вучја ноћ || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || Гино
|-
| 1984. || Опасни траг || /
|-
| 1984. || Белото циганче ТВ серија || /
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1985. || Трговецот од Солун ТВ филм || Лука
|-
| 1985. || Дупло дно ТВ филм || Јаков Ии
|-
| 1985. || Бусава азбука ТВ серија || Келавиот
|-
| 1986. || Срећна нова ’49. || /
|-
| 1986. || Солунски патрдии ТВ серија || Цире
|-
| 1987. || Трето доба ТВ серија || /
|-
| 1987. || Звездите на 42-та ТВ филм || Спанецот
|-
| 1987. || Театарче Лево косе ТВ серија || /
|-
| 1988. || Викенд мртваца || Ноне
|-
| 1986 1989. || Македонски народни приказни ТВ серија || /
|-
| 1989 1993. || Еурека ТВ серија || Бечеролд 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1990. || Викенд на мртовци ТВ серија || Ноне
|-
| 1991. || Тетовирање || Боле Змија
|-
| 1991. || Женски оркестар ||
|-
| 1992. || Време, живот || Клапер 
|-
| 1992. || Хераклеа по вторпат ТВ филм || /
|-
| 1993. || Светло сиво || Цветко (сегмент "Вондерфул Ворлд")
|-
| 1993. || Грев или шприцер ТВ филм || Бугар
|-
| 1995. || Ангели на отпад || Милиционерот
|-
| 1996. || Самоуништување || Кумплунг
|-
| 1997. || Интихарин ел китаби || /
|-
| 1999. || Време живот ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те▲
|-
| 2003. || Волци || Борко
|-
| 2004. || Сакам да бидам кошаркар || Лазе
|-
| 2005. || Обични лудје ТВ серија || Мандра
|-
| 2005. || Остани исправен Кратки филм || /
|-
| 2006. || Стрмоглави ТВ филм || Јане
|-
| 2006. || Пусто Турско ||
|-
| 2006. || Американецот ТВ филм || /
|-
| 2007. || Наглавце || Тхе Босс
|-
| 2007. || Ја сам из Титовог Велеса || Доцтор
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те▲
|-
| 2010. || Шесто чуло ТВ серија || Професор Тодоров
|-
| 2010 2011. || Од денес за утре ТВ серија || Ал Капоне
|-
| 2011. || Ова не е Американски филм ||
|-
| 2011. || Панк није мртав || Гуру
|-
| 2012. || Скопје Ремиx || /
|-
| 2013. || Соба са клавиром || Манагер
|-
| 2014. || До балчака || Непознатиот
|-
| 2016-2019. || Преспав || Славе
|-
| 2017. || Фамилија Марковски || Драган
|-
| 2019. || Вера ||
|-
| 2019. || Ефектот на среќа || Таткото
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2020.-те▲
|-
| 2020. || Хомо ||
|-
| 2022. || Куќен притвор || Адвокат Кољо
|-
| 2022-2023. || Бистра вода ||
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1955.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Битољчани